Otto Busse er det anvendte navn om flere personer:

 Otto Friedrich August Busse (1822-1883) – tysk-dansk overmaskinmester ved Det Sjællandske Jernbaneselskab
 Otto Busse (patolog) (1867-1922) – tysk patolog
 Otto Busse (DSB) (1850-1933) – dansk maskindirektør ved DSB (fulde navn: Otto Frederik August Busse)

Se også:
 Otto Busses Vej